Davide Lo Verde (1963) – attore italiano
Giacomo Lo Verde (...–XVII secolo) – pittore italiano
Rosario Lo Verde (1914-2008) – imprenditore italiano